Maguy steht für:

 Maguy (Fernsehserie), französische Sitcom 

Maguy ist der Familienname folgender Personen:
 Serge Maguy (* 1970), ivorischer Fußballspieler
 Vincent Maguy (* 1997), französischer Handballspieler